Aniruddha (literalmente ‘sin obstáculos’ en sánscrito) es un nombre masculino indio que deriva del personaje mitológico Aniruddha (nieto del dios Krisná). Puede referirse a:

 Aniruddha otro nombre del dios Shivá.
 Aniruddha: nombre de un arjat de la religión yaina, contemporáneo de Sakia Muni.
 Aniruddha: nombre de un descendiente del rey Vrisni.
 Aniruddha: el cuarto miembro del chatur-viuja (cuatro importantes expansiones del dios hinduista Visnú). Estas cuatro expansiones son visnú-tattwa (‘[misma] calidad de Visnú’, o sea que son exactamente iguales a ese dios en poder).
 Vasudeva
 Sankarshan
 Pradiumna
 Aniruddha. Este Aniruddha es la expansión que se convierte en el Paramatma (Superalma), dentro del corazón de cada cuerpo, acompañando a cada alma individual.

También hay personajes reales con ese nombre:

 Aniruddha Bahal (siglo XX-XXI), escritor indio.
 Aniruddha M. Gole (siglo XX-XXI), profesor universitario indocanadiense.
 Aniruddha Oak (1973-), jugador indio de criquet.
 Aniruddha Roy Chowdhury (siglo XX-XXI), cineasta indio.
 Anirudh Ravichander (1990-), cantautor indio, creador de bandas de sonido para películas de Bollywood.